Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 1970, które w dniach 22 września-20 października odbywały się w Warnie w Bułgarii.

Drużyny uczestniczące

Faza grupowa

Grupa A 
 Sewliewo

Wyniki

Tabela

|}

Grupa B 
 Sofia

Wyniki

Tabela

|}

Grupa C 
 Burgas

Wyniki

Tabela

|}

Grupa D 
 Warna

Wyniki

Tabela

|}

Mecze o miejsca 9-16. 
 Burgas

Wyniki

Tabela

|}

Mecze o miejsca 1-8. 
 Warna

Wyniki

Tabela

|}

Klasyfikacja końcowa 

Mistrzostwa świata w piłce siatkowej
1970 w piłce siatkowej
1970 w Bułgarii
Piłka siatkowa w Bułgarii
Sport w Warnie